Jméno a příjmení Richard Crane nosí více osobností:

Richard T. Crane, celým jménem Richard Teller Crane (1832–1912) – americký podnikatel a zakladatel firmy R.T. Crane & Bro,
Charles R. Crane, celým jménem Charles Richard Crane (1858–1939) – americký podnikatel a diplomat, syn Richarda T. Cranea a otec diplomata Richarda Cranea,
Richard Crane (diplomat) (1882–1938) – americký diplomat, velvyslanec v Československu
H. Richard Crane (1907–2007) – americký fyzik,
Richard Crane (herec) (1918–1969) – americký herec